

Марусино — село, район імені Лазо, Хабаровський край
 Марусино — присілок, Люберецький міський округ, Московська область
 Марусино — присілок, Чишминський район, Башкортостан